Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1850.

Senatoren

Quellen 
 Staatshandbuch der Freien Stadt Frankfurt 1850, S. 1–3, Digitalisat

1850
Politik 1850